Schönpleiskopf heißen:
 Schönpleisköpfe, Nördlicher 2948 m, Südlicher 2920 m, bei Ischgl im Paznaun und St. Anton am Arlberg, Tirol
 Schönpleiskopf (Lechtaler Alpen), 2549 m, Gipfel bei Zams in Tirol